3 km (przystanek kolejowy w obwodzie lwowskim) – przystanek kolejowy w miejscowości Drohobycz, w rejonie drohobyckim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 3 km (przystanek kolejowy w obwodzie smoleńskim) – przystanek kolejowy w miejscowości Wiaźma, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji